Брюль () — німецьке прізвище.

 Алоїз Брюль
 Анна Брюль
 Генріх Брюль

Німецькі прізвища